Сторчак Василь Валерійович — український футболіст, Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1988
 Сторчак Віталій Михайлович — Герой Соціалістичної Праці.
 Сторчак Іван Васильович (1996-2017) — український військовик, навідник 3-го кулеметного взводу військової частини А 2896, учасник російсько-української війни.
 Сторчак Ярослав Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища